Herries ist der Familienname folgender Personen:

 John Charles Herries (1778–1855), britischer Politiker und Finanzier
 Philipp Jacob Passavant-Herries (1783–1856), deutscher Kaufmann und Abgeordneter

Siehe auch:
 Lord Herries of Terregles